MoO3 (химия) — Оксид молибдена(VI)
 Master of Orion III — компьютерная игра в жанре «глобальная стратегия»